Carphodactylidae — семейство чешуйчатых подотряда гекконообразных, состоящее примерно из 28 описанных видов. Обитает исключительно в Австралии.

Классификация 
Семейство включает следующие роды:
 Carphodactylus
 Nephrurus
 Orraya
 Phyllurus
 Saltuarius
 Underwoodisaurus
 Uvidicolus

См. также 
 Saltuarius eximius

Примечания 

Ящерицы
Семейства пресмыкающихся